Magyar Iparművészet (1897–1944) magyar művészeti folyóirat
 Magyar Iparművészet  (1993–) a Magyar Művészeti Akadémia folyóirata